Labado peut désigner :
 Labado, une localité du Cameroun dans la commune de Goulfey ;
 Labado, une localité du Cameroun dans la commune de Logone-Birni.